Álvaro Gómez est un patronyme porté notamment par :
 Álvaro Gómez Becerra (1771-1855), homme politique espagnol ;
 Álvaro Gómez Hurtado (1919-1995), homme politique colombien ;
 Álvaro Gómez (1989-), athlète colombien ;
 Álvaro Gómez González (né en 1980), acteur chilien ;
 Álvaro Gómez (né en 1984), coureur cycliste colombien.